Neopericonia är ett släkte av svampar. Neopericonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neopericonia